Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917), politicus, onder meer minister van Binnenlandse Zaken
Jaap Goeman Borgesius (1929-2003), burgemeester
Jacobus Goedhardus Borgesius (1844-1915), burgemeester van Odoorn
Koos Borgesius (1919-1992), burgemeester van Rolde
Mouna Goeman Borgesius, actrice
Tjakko Borgesius (1816-1888), burgemeester van Oude Pekela